Отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2022 года в Европе определил участников ЧМ-2022 в Катаре от УЕФА. Европе было предоставлено 13 мест на чемпионате. В турнире принимали участие 55 команд.

Участники 
В отборочном турнире приняли участие все 55 членов УЕФА:

Жирным выделены команды, квалифицировавшиеся на ЧМ-2022.
Курсивом выделены команды, вышедшие в стыковые матчи.

Формат 

Второй сезон Лиги наций был частично интегрирован с Европейской квалификацией на чемпионат мира, на примере со стыковыми матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

На первом этапе 10 победителей отборочных групп (пять групп по шесть сборных и пять — по пять) были квалифицированы на чемпионат мира напрямую. На втором этапе через плей-офф отобрались ещё 3 команды. Всего в плей-офф приняли участие 12 команд (10 команд занявших вторые места в отборочных группах и 2 команды путём отбора через Лигу наций). Таким образом, плей-офф состоял из трёх путей по 4 команды в каждом (отбирается только одна команда-победитель из 4 в каждом пути).

Команды могут пройти отбор в плей-офф через Лигу наций, если будут выполнены следующие критерии:

а) Команды являются победителями своих групп в Лиге наций;

б) Эти команды заняли с 3-го по 6-е место в отборочной группе (занявшие 1-е место уже прошли квалификацию, а занявшие 2-е место уже участвуют в плей-офф);

в) Среди оставшихся будут выбраны 2 команды с наибольшим рейтингом Лиги наций УЕФА.

Первый раунд

Сроки и расписание матчей 
Отборочный турнир начался 24 марта 2021 года и должен был завершиться 29 марта 2022 года, но завершился 5 июня 2022 года, при этом основная часть турнира (до стыковых матчей) завершилась 16 ноября 2021 года.

В марте 2020 года УЕФА объявил, что два игровых дня, запланированные на июнь 2021 года, будут перенесены после переноса сроков проведения Евро-2020 на июнь и июль 2021 года из-за пандемии COVID-19. Чтобы обеспечить завершение отборочного группового этапа в ноябре 2021 года в соответствии с графиком, 24 сентября 2020 года УЕФА объявил, что периоды в марте и сентябре 2021 года в Международном календаре матчей ФИФА были увеличены с двух до трёх игровых дней. Изменения в Международном календаре матчей на март и сентябрь 2021 года, в соответствии с которыми каждое окно увеличено на один день, были одобрены Советом ФИФА 4 декабря 2020 года.

Определение мест при равенстве очков 
Согласно регламенту ФИФА, при равенстве очков у двух и более команд последовательно применяются следующие критерии:
 Разница мячей
 Забитые мячи
 Результаты очных встреч между соответствующими командами: очки, разница мячей, забитые мячи; если равенство только между двумя командами — мячи на выезде
 Рейтинг фэйр-плей
 Жребий

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Плей-офф 

В плей-офф приняли участие 12 команд. 10 команд, занявших вторые места в отборочных группах, и 2 победителя групп Лиги наций, лучшие по рейтингу Лиги наций 2020/2021 годов, занявшие в отборочных группах места с 3-го и ниже.

Десять команд, занявших вторые места в группах отборочного турнира, вышли в плей-офф. Лучшие шесть команд занявших вторые места в группах в отборочном турнире Чемпионата мира по футболу 2022, в полуфиналах были посеяны играть у себя дома. Четыре худшие команды не были посеяны.

Плей-офф состоял из трёх путей по 4 команды в каждом, в финал вышло по одной команде. Жеребьёвка команд стадии плей-офф, а также выбор хозяев финалов состоялись 26 ноября 2021 года в Цюрихе. Финалы состояли также из одного матча. Полуфиналы прошли 24 марта и 1 июня, финалы — 29 марта и 5 июня 2022 года. 3 победителя финалов каждого пути квалифицировались на чемпионат мира.

26 февраля стало известно, что сборная Польши из-за вторжения России на Украину отказалась играть матч отбора к ЧМ-2022 с командой России, независимо от того, где проходила бы игра. Вслед за этим сборные Швеции и Чехии также заявили об отказе от возможного матча со сборной России. 28 февраля сборная России была исключена решением ФИФА.

Сводная таблица 

Обозначение

  Сборная заняла 1 или 2 место в отборочной группе
  Сборная вышла в стыковые матчи через Лигу наций

Путь A

Путь B

Путь C

Бомбардиры 
Всего забито 763 гола в 250 матчах, в среднем 3,05 гола за матч.

12 мячей

  Гарри Кейн

  Мемфис Депай

8 мячей

  Эран Захави

  Роберт Левандовский

  Александар Митрович

6 мячей

  Мунас Даббур
  Криштиану Роналду

  Теэму Пукки
  Антуан Гризманн

5 мячей

  Марко Арнаутович
  Ромелу Лукаку
  Тимо Вернер
  Серж Гнабри
  Илкай Гюндоган

  Йоаким Меле
  Андреас Сков Ольсен
  Жерсон Родригеш
  Эрлинг Холанн

  Адам Букса
  Кароль Свидерский
  Килиан Мбаппе
  Бурак Йылмаз

4 мяча

  Эмин Махмудов
  Гарри Магуайр
  Лерой Зане
  Хвича Кварацхелия
  Ферран Торрес
  Дэви Классен

  Диогу Жота
  Энис Барди
  Александар Трайковский
  Элиф Элмас
  Душан Влахович
  Ондрей Дуда

  Йосип Иличич
  Фатос Бечирай
  Александер Исак
  Линдон Дайкс
  Джон Макгинн
  Роман Яремчук

Полный список бомбардиров (3 мяча и менее) см. в статьях о группах и плей-офф раунде:

 группа A
 группа B
 группа C

 группа D
 группа E
 группа F

 группа G
 группа H
 группа I

 группа J
 стыковые матчи

Примечания 

Чемпионат мира по футболу 2022
Отборочные турниры чемпионатов мира по футболу
2021 год в футболе
2022 год в футболе